Лоренс Алан Хаф (; ) — американский гребец, выступавший за сборную США по академической гребле в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мехико, чемпион Панамериканских игр, двукратный чемпион Европы, победитель и призёр многих регат национального значения.

Биография 
Ларри Хаф родился 4 апреля 1944 года в городе Джейнсвилл, штат Висконсин.

Занимался академической греблей во время учёбы в Стэнфордском университете, состоял в местной гребной команде, неоднократно принимал участие в различных студенческих регатах. Окончил университет в 1966 году. Позже проходил подготовку в клубе «Потомак» в Вашингтоне.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1967 года, когда вошёл в основной состав американской национальной сборной и побывал на Панамериканских играх в Виннипеге, откуда привёз награду золотого достоинства, выигранную в зачёте распашных безрульных двоек. Также выступил на чемпионате Европы в Виши, где тоже одержал победу в той же дисциплине. Был лучшим на чемпионатах США и Северной Америки.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико. Вместе с напарником Тони Джонсоном в программе безрульных двоек пришёл к финишу вторым, уступив только экипажу из Восточной Германии, и тем самым завоевал серебряную олимпийскую медаль.

В 1969 году в безрульных двойках победил на европейском первенстве в Клагенфурте.

Находясь в числе лидеров гребной команды США, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене — на сей раз попасть в число призёров не смог, в паре с Диком Лайоном в безрульных двойках сумел квалифицироваться лишь в утешительный финал B и расположился в итоговом протоколе соревнований на девятой строке. Вскоре по окончании этой Олимпиады принял решение завершить спортивную карьеру.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Лоренс Алан Хаф  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1968 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1972 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Чемпионы Панамериканских игр по академической гребле
Чемпионы Европы по академической гребле
Выпускники Стэнфордского университета